Quilovoltampere — unidade de medida de tensão elétrica
WVA — tumba egípcia, localizada no Vale dos Reis

Desambiguações de siglas